

Geografia 
 Fleres – frazione del comune italiano di Brennero
 Val di Fleres – valle italiana dell'Alto Adige
 Rio Fleres – fiume italiano dell'Alto Adige

Persone 
 Salvo Fleres – politico italiano
 Ugo Fleres – poeta, giornalista e critico letterario italiano